Большая Быковка — топоним:

 Большая Быковка (Быковка) — река, приток Урала, протекает по территории Первомайского района Оренбургской области России и Зеленовского района Западно-Казахстанской области Казахстана.
 Большая Быковка — водохранилище на одноимённой реке в Первомайском районе Оренбургской области России.
 Большая Быковка — река, приток Сылвы, протекает по территории Пермского района Пермского края России.

См. также 
 Малая Быковка
 Быковка